«Amaral» puede referirse a:

Apellido 
 Amaral, apellido común de origen toponímico de la lengua portuguesa, concretamente en Portugal y Brasil, entre otros.

Ciencia 
 Afrânio Pompílio Gastos do Amaral (1894-1982), herpetólogo brasileño:
 abreviatura Amaral se emplea para indicarle como autoridad en la descripción y taxonomía en zoología.

Música 
 Eva Amaral (1972), cantante española, vocalista y cofundadora de la banda Amaral.
 Amaral (f. 1992), banda española.
 Amaral (1998), álbum de Amaral.

Deporte 
Futbolistas conocidos con el sobrenombre "Amaral"
 João Justino Amaral dos Santos Amaral/Amaral II (1954-), futbolista brasileño.
 Wagner Pereira Cardozo Amaral (1966-), futbolista brasileño.
 Jorge Amaral Rodrigues Amaral (1970-), futbolista brasileño.
 Alexandre da Silva Mariano Amaral (1973-), futbolista brasileño.
 Anderson Conrado Amaral (1978-), futbolista brasileño.
 Carlos Rafael do Amaral Amaral (1983-), futbolista brasileño.
 Willian José de Souza Amaral (1986-), futbolista brasileño.
 Antônio Cleilson da Silva Feitosa Amaral (1987-), futbolista brasileño.
 Maurício Azevedo Alves Amaral (1988-), futbolista brasileño.

Toponimia 
 Amaral, bairro de Nova Iguaçu, Río de Janeiro, Brasil.

Miscelánea 
 Amaral, cráter de Mercurio.
 Amaral, tipo de uva de Portugal.